Apac (plaats), plaats in Oeganda
 Apac (district), district in Oeganda